Васенина — фамилия и топоним.

Персоналии:
 Васенина, Тамара Петровна (1933—2020) — главный зоотехник совхоза «Заря» Фурмановского района Ивановской области, Герой Социалистического Труда (1966).

Топоним:
 Васенина (деревня) — деревня в Талицком городском округе Свердловской области, Россия.